Fischhorn bezeichnet

 Schloss Fischhorn, Schloss in Bruck an der Großglocknerstraße, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Fischhorn (Gemeinde Bruck), Ortschaft der Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße, Bezirk Zell am See, Land Salzburg